Nikos Zakos of Nikos Zahos (Grieks: Νίκος Ζάκος of Νίκος Ζάος) (Athene, 31 maart 1978) is een Grieks autocoureur die in het seizoen 2006-2007 deelnam aan 1 A1GP-race voor A1 Team Griekenland.

A1GP resultaten 

Grieks autocoureur